Кобо — многозначный термин.
 Кобо — разменная монета в Нигерии.

Кобо (фамилия)
 Кобо, Бернабе (1580—1657) — испанский историк-натуралист, иезуитский миссионер и писатель.
 Кобо, Ори (род. 1997) — израильский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Кобо, Хуан (1933—2012) — советский, российский и испанский журналист.
 Кобо, Хуан Хосе (род. 1981) — испанский велогонщик.
 Кобо, Эухенио (род. 1939) — известный мексиканский актёр, монтажёр, продюсер, режиссёр и сценарист.

См. также 
 Кобо Абэ